La toma de Málaga puede hacer referencia a:

 La toma de Málaga de 613 por los Visigodos.
 La toma de Málaga de 711, durante la invasión musulmana de la Península ibérica.
 La toma de Málaga de 1487, durante la Guerra de Granada.
 La toma de Málaga de 1810, durante la invasión napoleónica de España.
 La toma de Málaga de 1937, durante la Guerra Civil Española.